Корпорация телевизионной сети Ниппон ( Ниппон тэрэби хо:со:мо: кабусики-гайся) — японская телевизионная сеть, расположенная на площади Сёдомэ в Токио. Она также известна, как Nihon TV или NTV. В концепцию вещания «Nippon Television» входят: информационная программа, кино, спорт, развлекательные передачи, аниме-сериалы и другое.

Программы

Развлекательные 
 AKBINGO! — еженедельная программа идол-группы AKB48

Аниме 
По алфавиту. Этот список не является полным.

 Anpanman
 Aoi Bungaku
 Boku no Hero Academia
 Detective Conan
 Death Parade
 Doraemon
 Gokusen
 Hajime no Ippo
 Hunter x Hunter (ремейк) Honeybee Hutch (ремейк) Kekkaishi Kimagure Orange Road Kimi ni Todoke Konnichiwa Anne: Before Green Gables Mahou no Yousei Persia Master Keaton Monster Ouran High School Host Club The Rose of Versailles World Masterpiece Theater Телохранитель ветра Берсерк Космический рыцарь и звёздные шерифы Тетрадь смерти Ниндзя-воин Тобикагэ Pure-tou no Nakama-tachi Сериалы 
 Ashita no Joe Hataraki Man Hell Girl Nobuta wo Produce''

Ссылки 
 Официальный сайт

Телекомпании Японии
Компании Японии
Компании Токио
Телеканалы Японии
Телеканалы на японском языке